Luelmo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Luelmo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Luelmo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar